Yelamero – abitanti di Yélamos de Abajo
Yelamero – abitanti di Yélamos de Arriba